The Lighthouse by the Sea – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
 The Lighthouse by the Sea – film del 1915 diretto da Joseph Byron Totten
 The Lighthouse by the Sea – film del 1924 diretto da Malcolm St. Clair